Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2018 года в рамках бразильской Серии А. Список разбит на составы по командам в соответствии с занятыми ими местами в итоговой турнирной таблице.

Легенда

Палмейрас 

Итог: Чемпион

Фламенго 

Итог: 2-е место

Интернасьонал 

Итог: 3-е место

Гремио 

Итог: 3-е место

Сан-Паулу 

Итог: 5-е место

Атлетико Минейро 

Итог: 6-е место

Атлетико Паранаэнсе 

Итог: 7-е место

Крузейро 

Итог: 8-е место

Ботафого 

Итог: 9-е место

Сантос 

Итог: 10-е место

Баия 

Итог: 11-е место

Флуминенсе 

Итог: 12-е место

Коринтианс 

Итог: 13-е место

Шапекоэнсе 

Итог: 14-е место

Сеара 

Итог: 15-е место

Васко да Гама 

Итог: 16-е место

Спорт Ресифи 

Итог: 17-е место

Америка Минейро 

Итог: 18-е место

Витория 

Итог: 19-е место

Парана 

Итог: 20-е место

Примечания 

2018